A Equipe filipina representa as Filipinas na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Asiática I.

História 

As filipinas competiram em sua primeira Fed Cup no ano de 1974. Seu melhor resultado foi alcançar a fase de oitavas de final em 1982

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Filipina de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tênis